Bernard Kolélas (1933-2009), homme politique du Congo ;
 Euloge Landry Kolélas (né en 1964), homme politique du Congo, fils de Bernard ;
 Guy Brice Parfait Kolélas (1959-2021), homme politique du Congo, autre fils de Bernard.